Therese Karlsson kan avse:

 Therese Karlsson (entreprenör) (1964–2015)
 Therese Karlsson (innebandyspelare)
 Therese Karlsson (sångerska) (född 1972), finländsk sångerska och skådespelare